Гран-при Монако 2001 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло в Монако. Соревнования состоялись 27 мая 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:19,424
 Дэвид Култхард стартовал последним, т. к. заглох на прогревочном круге из-за новой вспомогательной электроники
 Гонщик команды Ягуар впервые завоевал место на подиуме.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако